Ferreros puede referirse a:
 Ferreros (Piloña), casería de la parroquia de Belonciu, concejo de Piloña, Asturias, España.
 Ferreros (Ribera de Arriba), lugar y parroquia del concejo de Ribera de Arriba, Asturias, España.
 Ferreros, localidad del municipio de Robleda-Cervantes, provincia de Zamora, España.